|}
|}
De G1811 of Huangshi Expressway is een autosnelweg in de Volksrepubliek China. De weg loopt van Huanghua naar Shijiazhuang. De naam Huangshi is een porte-manteau van de eindpunten Huanghua en Shijiazhuang. De G1811 is 188 kilometer lang en loopt door de provincie Hebei.

1811